È stata Pet of the Month di Penthouse nel maggio del 1998.
Secondo il sito IAFD, è stata attiva come attrice nel solo 1998.

Filmografia 

Wild (1998)
High Heels (1998)
Penthouse Girls of the Zodiac (1999)
High Heels (1998)
PPV-490: Pamela (1998)
PPV-494: Panty Pleasures (1998)
Private Performance 54: Pamela (1998)
Promotions Company 1480: Brandy (1998)
Promotions Company 1481: Brandy (1998)

Note

Collegamenti esterni